Kompletny wykaz oficjalnych spotkań międzypaństwowych reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn, rozegranych w latach 1921–2000. Zestawienie prowadzone jest od 26 sierpnia 1997 przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Lata 1920–1930

Lata 1931–1940

Lata 1947–1950

Lata 1951–1960

Lata 1961–1970

Lata 1971–1980

Lata 1981–1990

Lata 1991–2000

Zobacz też 
 Historia występów reprezentacji Polski w piłce nożnej w rozgrywkach międzynarodowych
 Historia reprezentacji Polski w piłce nożnej
 Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej

Uwagi 
Dane częściowo na podstawie – Encyklopedia piłkarska Fuji – tomy 2, 14, 16 i 20, Katowice 1991–1997.

Mecze nieuznawane za oficjalne przez PZPN wyróżniono numerem porządkowym z literą N.

Skróty: e – eliminacje, ME – mistrzostwa Europy, MŚ – mistrzostwa świata, IO – igrzyska olimpijskie, am. – reprezentacja amatorska, ol. – reprezentacja olimpijska, k. – rzuty karne, * – mecz odbył się na neutralnym terenie, NF – mecze nieuznawane przez FIFA, OF – mecze oficjalne według FIFA, a nieoficjalne według PZPN.

Przypisy

Linki zewnętrzne